Блок () — непрерывный диапазон кодовых позиций Юникода. Названия блоков уникальны, блоки не дублируются и не пересекаются. Они имеют начальную кодовую позицию в формате nnn0 и конечную кодовую позицию в формате mmmF. Размер блока является числом, кратным 16 и не превосходящим 65 536 (размер плоскости Юникода). Блок может включать зарезервированные и несимвольные кодовые позиции. Кодовые позиции, не относящиеся ни к одному из именованных блоков, например, в незадействованных плоскостях 4—13, имеют значение «No_block».

Список блоков 
Юникод 15.0 содержит 327 блоков:
 164 в плоскости 0, BMP;
 151 в плоскости 1, SMP;
 6 в плоскости 2, SIP;
 2 в плоскости 3, TIP;
 2 в плоскости 14, SSP;
 по одному в плоскостях 15 и 16, S PUA.

См. также 
 Плоскость (Юникод)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Консорциума Юникода